Seznam polkov z zaporedno številko 163.

Seznam 
 Pehotni
 163. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 163. strelski polk (ZSSR)
 163. polkovna bojna skupina (ZDA)
 163. pehotni polk (Wehrmacht)
 163. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 163. tankovski polk (ZSSR)
 163. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 163. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 163. lahki artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi